Сан Игнасио де Абахо има више значења:

 Сан Игнасио де Абахо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Игнасио де Абахо (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Игнасио де Абахо (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику